Atlantis je lahko:

 Atlantis, grško ime za Atlantido – otok, ki ga omenja Platon
 Atlantis, načrtovana britanska podmornica
 Atlantis, Nasin raketoplan
 Atlantis, album ameriškega jazzovskega saksofonista Waynea Shorterja
 Zvezdna vrata: Atlantis, ameriško-kanadska televizijska serija
 Vodno mesto Atlantis, vodni park družbe BTC v Ljubljani